A Bahama-szigetek az 1952-es nyári olimpiai játékokon szerepelt először, azóta valamennyi nyári játékokon jelen volt, kivéve az 1980-ast, amelyet az Amerikai Egyesült Államokhoz csatlakozva bojkottált. Az ország sportolói még nem vettek részt a téli olimpiai játékokon.

A Bahama-szigetek sportolói eddig 14 érmet nyertek, atlétikában és vitorlázásban.

A Bahama-szigeteki Olimpiai Bizottság 1952-ben alakult meg, a NOB még ebben az évben felvette tagjai közé, a bizottság jelenlegi elnöke Wellington Miller.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Források 

Bahama-szigetek